Parki narodowe w Australii – obszary prawnie chronione na terenie Australii, spełniające kryteria Kategorii II standardów ochrony przyrody Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, IUCN) – duże obszary naturalne, lub zbliżone do naturalnych, gdzie chroni się wielkoskalowe procesy ekologiczne, ekosystemy i gatunki charakterystyczne dla obszaru; które są dostępne w celach naukowych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

Na terenie Australii istnieje 679 parków narodowych, zajmujących 307746,52 km² (stan na 2018) – 7 parków ma status parku Wspólnoty Narodów i jest administrowanych przez Dyrektora Parków Narodowych, zarządzającego parkami narodowymi Wspólnoty Narodów (ang. Commonwealth national parks) poprzez Parks Australia – część Departamentu ds. Rolnictwa, Wody i Środowiska (DAWE), pozostałe zarządzane są przez władze stanowe, a 30 z nich administrowane jest wspólnie z lokalnymi społecznościami aborygeńskimi.

Historia

Pierwszy park narodowy na terenie Australii – National Park (współcześnie Royal National Park) – został założony w 1879 roku na południe od Sydney w stanie Nowa Południowa Walia – był to drugi, po utworzonym w 1872 roku Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych, park narodowy na świecie.

Wiele parków lub terenów, na których leżą zostało wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Park Narodowy Kakadu (1981), Park Narodowy Uluru-Kata Tjuta (1987), Park Narodowy Purnululu (2003), Mungo National Park, znajdujący się w Regionie Wyschniętych Jezior Willandra (1981), 6 parków na terenie obszaru Tasmanian Wilderness (1982), 16 parków na obszarze lasów deszczowych środkowo-wschodniej Australii (1986), parki na terenie wilgotnego lasu równikowego Queensland oraz w Górach Błękitnych.

Parki Narodowe 
Parki należą do National Reserve System (tłum. Narodowego Systemu Obszarów Chronionych) i spełniają kryteria Kategorii II standardów ochrony przyrody Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, IUCN) – są to duże obszary naturalne, lub zbliżone do naturalnych, gdzie chroni się wielkoskalowe procesy ekologiczne, ekosystemy i gatunki charakterystyczne dla obszaru; które są dostępne w celach naukowych, rekreacyjnych i edukacyjnych.

Ne terenie Australii istnieje 679 parków narodowych, zajmujących 307746,52 km² (stan na 2018). 7 parków ma status parku Wspólnoty Narodów i są administrowane przez Dyrektora Parków Narodowych, zarządzającego parkami narodowymi Wspólnoty Narodów (ang. Commonwealth national parks) poprzez Parks Australia – część Departamentu ds. Rolnictwa, Wody i Środowiska (DAWE). 9 parków ma status naukowy a 30 zarządzanych jest wspólnie z lokalnymi społecznościami aborygeńskimi.

Pierwszym parkiem narodowym założonym na terenie Australii był National Park (współcześnie Royal National Park) na południe od Sydney w stanie Nowa Południowa Walia powstały w roku 1879 – jest to drugi park narodowy na świecie po Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych utworzonym w 1872 roku.

Australia Południowa 
Na terenie Australii Południowej znajduje się ponad 350 rezerwatów i parków narodowych, które zajmują ponad 20% jej obszaru (stan na 2020). Pierwszym parkiem założonym na terytorium stanu był Belair National Park w roku 1891.

Organem zarządzającym parkami narodowymi położonymi na terytorium Australii Południowej jest Departament ds. Środowiska i Wody (ang. Department for Environment and Water) stanu Australii Południowej, przy czym niektóre parki zarządzane są wspólnie z lokalnymi społecznościami aborygeńskimi.

Regulacje prawne dotyczące parków narodowych zawarte są w Ustawie o parkach narodowych i dzikiej przyrodzie z roku 1972 (ang. National Parks and Wildlife Act 1972).

Poniższa tabela przedstawia parki narodowe na terenie Australii Południowej (stan na marzec 2019):
 Nazwa parku narodowego – polska nazwa wraz z nazwą w języku angielskim;
  Rok utworzenia – rok utworzenia parku;
 Powierzchnia – powierzchnia parku w km²;
 Położenie – współrzędne geograficzne;
 Uwagi – informacje na temat statusu parku Wspólnoty Narodów, statusu rezerwatu biosfery UNESCO, posiadanych certyfikatów, przyznanych nagród i wyróżnień międzynarodowych itp.

Australia Zachodnia 
Na terenie Australii Zachodniej znajduje się 100 parków narodowych i 17 parków morskich. Parki zarządzane są przez stanowy Department of Biodiversity, Conservation and Attractions (DBCA) poprzez Parks and Wildlife Service. Łącznie wszystkie obszary chronione w Australii Zachodniej zajmują 23,39% jej powierzchni (stan na rok 2018).

Poniższa tabela przedstawia parki narodowe na terenie Australii Zachodniej (stan na rok 2018):
 Nazwa parku narodowego – polska nazwa wraz z nazwą w języku angielskim;
  Rok utworzenia – rok utworzenia parku;
 Powierzchnia – powierzchnia parku w km²;
 Położenie – współrzędne geograficzne;
 Uwagi – informacje na temat statusu parku Wspólnoty Narodów, statusu rezerwatu biosfery UNESCO, wpisu do stanowego rejestru dziedzictwa, posiadanych certyfikatów, przyznanych nagród i wyróżnień międzynarodowych itp.

Australijskie Terytorium Stołeczne 
Obecnie (stan na 2018 rok) na terytorium Australijskiego Terytorium Stołecznego (ang. Australian Capital Territory, ACT) zlokalizowany jest tylko jeden park narodowy – Namadgi, który został założony w 1993 roku. Łącznie obszary chronione w ACT zajmują 55,65% powierzchni terytorium (stan na 2018 rok).

Poniższa tabela przedstawia parki narodowe na terenie Australijskiego Terytorium Stołecznego (stan na rok 2018):
 Nazwa parku narodowego – polska nazwa wraz z nazwą w języku angielskim;
  Rok utworzenia – rok proklamacji parku;
 Powierzchnia – powierzchnia parku w km²;
 Położenie – współrzędne geograficzne;
 Uwagi – informacje na temat statusu parku Wspólnoty Narodów, statusu rezerwatu biosfery UNESCO, posiadanych certyfikatów, przyznanych nagród i wyróżnień międzynarodowych itp.

Nowa Południowa Walia 
Na terenie Nowej Południowej Walii znajduje się 205 parków narodowych (stan na 2018 rok). Łącznie wszystkie obszary chronione w Nowej Południowej Walii zajmują 9,31% powierzchni terytorium (stan na 2018 rok). Organem zarządzającym parkami narodowymi położonymi na terytorium Nowej Południowej Walii jest NSW National Parks and Wildlife Service (NPWS), część stanowego Departamentu ds. Planowania, Przemysłu i Środowiska (ang. Department of Planning, Industry and Environment), przy czym niektóre parki zarządzane są wspólnie z lokalnymi społecznościami aborygeńskimi.

Poniższa tabela przedstawia parki narodowe na terenie Nowej Południowej Walii (stan na 2018):
 Nazwa parku narodowego – polska nazwa wraz z nazwą w języku angielskim;
  Rok utworzenia – rok utworzenia parku;
 Powierzchnia – powierzchnia parku w km²;
 Położenie – współrzędne geograficzne;
 Uwagi – informacje na temat statusu parku Wspólnoty Narodów, statusu rezerwatu biosfery UNESCO, posiadanych certyfikatów, przyznanych nagród i wyróżnień międzynarodowych itp.

Queensland 
Obecnie (stan na 2018 rok) na terytorium stanu Queensland znajduje się: 271 parków narodowych, 9 narodowych parków naukowych (ang. National Park (Scientific)) i 30 narodowych parków aborygeńskich (ang. National Park Aboriginal). Łącznie obszary chronione zajmują 8,68% powierzchni terytorium stanu (stan na 2018 rok).

Poniższa tabela przedstawia parki narodowe na terenie Queensland (stan na rok 2018):
 Nazwa parku narodowego – polska nazwa wraz z nazwą w języku angielskim;
  Rok utworzenia – rok proklamacji parku;
 Powierzchnia – powierzchnia parku w km²;
 Położenie – współrzędne geograficzne;
 Uwagi – informacje na temat statusu parku Wspólnoty Narodów, statusu rezerwatu biosfery UNESCO, posiadanych certyfikatów, przyznanych nagród i wyróżnień międzynarodowych itp.

Tasmania 
Obecnie (stan na 2018 rok) na terytorium stanu Tasmania znajduje się 18 parków narodowych, zarządzanych przez Tasmania Parks and Wildlife Service. Pierwszymi parkami założonymi na Tasmanii były utowrzone w 1916 roku Park Narodowy Freycineta i Mount Field National Park.

Łącznie obszary chronione zajmują 42,35% powierzchni terytorium stanu (stan na 2018 rok).

Poniższa tabela przedstawia parki narodowe na terenie Tasmanii (stan na 2018):
 Nazwa parku narodowego – polska nazwa wraz z nazwą w języku angielskim;
  Rok utworzenia – rok utworzenia parku;
 Powierzchnia – powierzchnia parku w km²;
 Położenie – współrzędne geograficzne;
 Uwagi – informacje na temat statusu parku Wspólnoty Narodów, statusu rezerwatu biosfery UNESCO, posiadanych certyfikatów, przyznanych nagród i wyróżnień międzynarodowych itp.

Terytorium Północne 
Na terenie Terytorium Północnego znajduje się 16 parków narodowych, zarządzanych przez Parks and Wildlife Commission of the Northern Territory oraz dwa parki narodowe o statusie parku Wspólnoty Narodów. Łącznie wszystkie obszary chronione Terytorium Północnego zajmują 24,86% jego powierzchni (stan na rok 2018).

Poniższa tabela przedstawia parki narodowe na terenie Terytorium Północnego (stan na rok 2018):
 Nazwa parku narodowego – polska nazwa wraz z nazwą w języku angielskim;
  Rok utworzenia – rok utworzenia parku;
 Powierzchnia – powierzchnia parku w km²;
 Położenie – współrzędne geograficzne;
 Uwagi – informacje na temat statusu parku Wspólnoty Narodów, statusu rezerwatu biosfery UNESCO, posiadanych certyfikatów, przyznanych nagród i wyróżnień międzynarodowych itp.

Wiktoria 
Na terenie stanu Wiktoria znajduje się 45 parków narodowych, zarządzanych przez Parks Victoria. Regulacje prawne dotyczące parków narodowych zawarte są w Ustawie o parkach Wiktorii z 2018 roku (ang. Parks Victoria Act 2018). Łącznie wszystkie obszary chronione Terytorium Północnego zajmują 17,50% jego powierzchni (stan na rok 2018).

Poniższa tabela przedstawia parki narodowe na terenie Wiktorii (stan na rok 2018):
 Nazwa parku narodowego – polska nazwa wraz z nazwą w języku angielskim;
  Rok utworzenia – rok utworzenia parku;
 Powierzchnia – powierzchnia parku w km²;
 Położenie – współrzędne geograficzne;
 Uwagi – informacje na temat statusu parku Wspólnoty Narodów, statusu rezerwatu biosfery UNESCO, posiadanych certyfikatów, przyznanych nagród i wyróżnień międzynarodowych itp.

Terytorium zależne 
Poniższa tabela przedstawia parki narodowe na terenie terytoriów zależnych:
 Nazwa parku narodowego – polska nazwa wraz z nazwą w języku angielskim;
  Rok utworzenia – rok utworzenia parku;
 Powierzchnia – powierzchnia parku w km²;
 Położenie – współrzędne geograficzne;
 Uwagi – informacje na temat statusu parku Wspólnoty Narodów, statusu rezerwatu biosfery UNESCO, posiadanych certyfikatów, przyznanych nagród i wyróżnień międzynarodowych itp.

Zobacz też 
 Fauna Australii
 Flora Australii

Uwagi

Przypisy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Australia